Кастельви-де-Росанес (, ) — муниципалитет  в Испании, в автономном сообществе Каталония, входит в провинцию Барселона. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 16,36 км². Население — 1 755 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial de la Generalitat de Catalunya sobre Castellví de Rosanes

Муниципалитеты Барселоны